Kuala kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kuala (distrikt i Indonesien, lat 4,12, long 96,28), Aceh, 
 Kecamatan Kuala (distrikt i Indonesien, lat 5,22, long 96,72), Aceh,

USA 

 Kuala (berg i USA), Hawaii, Maui County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar